Handball-Bundesliga 2009/2010 var den 33:e upplagan av Tysklands högsta division i handboll för herrar. THW Kiel blev klara som mästare i sista omgången.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions League, lag 2-3 kvalificerade för Champions League, lag 4 kvalar till Champions League, lag 5 kvalificerad för Cupvinnarcupen, lag 6-8 kvalificerade för EHF-cupen, lag 16 kvalar mot ett lag från 2. Handball-Bundesliga, 17-18 ned till 2. Handball-Bundesliga.

Externa länkar 
 Officiell statistik på Handball-Bundesligas webbplats.

2009 i Tyskland
2010 i Tyskland
Handball-Bundesliga 2009/2010
Handbollssäsongen 2009/2010